Ленингра́дское — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ленинградское — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Ленинградское — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Ленинградское — прежнее, до 1993 года, название села Аксай городской администрации Атырау.
 Ленинградское — прежнее название села Приреченское Актогайского района Павлодарской области.

Другое 
 Ленинградское — газовое месторождение в Карском море

См. также 
 Ленинградское пиво
 Ленинградское шоссе
 Ленинградская
 Ленинградский